Vigreuxkolom, een stuk laboratoriumglaswerk
Corinne Vigreux, Frans ondernemer
Henri Vigreux, Frans scheikundige